Águila San Miguel – salwadorski klub piłkarski
 Patrulla Águila – reprezentacyjny zespół akrobacyjny Sił Powietrznych Hiszpanii
 Sport Águila Huancayo – peruwiański klub piłkarski
 Aguila – wyspa archipelagu Diego Ramírez
 Aguila – jednostka osadnicza w USA, w stanie Arizona, w hrabstwie Maricopa